Henk Hofstede (musicus) (*1951); Nederlands zanger, gitarist, componist en tekstschrijver van de popgroep de Nits
 Henk Hofstede (vakbeweging) (1937-2020); CNV-voorzitter en Eerste Kamerlid